Juan Álvarez Duarte (Dreux, Francia, 20 de junio de 1979) es un futbolista francés de origen español.

Es hijo de españoles originarios de Vigo. Juan Álvarez-Duarte llegó a Uruguay en octubre del 2003 donde fue contratado por Nacional de Montevideo. Después de una lesión en la pierna izquierda, el jugador siguió en ese club unos meses más, hasta que fue contratado por Uruguay Montevideo, de la segunda división, dirigido en aquel entonces por Marcelo Saralegui y Sergio Manteca Martínez.

Terminando ese campeonato, siguió su carrera deportiva en el club Miramar Misiones. A punto de viajar a Italia en junio de 2006 y firmar contrato con el Sambenedettese, Álvarez Duarte decidió quedarse en Uruguay y firmar contrato con Villa Española donde tenía muchas ilusiones de triunfar ya que se había armado un equipo muy competitivo y con jugadores de altísimo nivel.

Trayectoria

Clubes 

Futbolistas de Francia
Futbolistas del Club Sportivo Miramar Misiones
Futbolistas del Club Social y Deportivo Villa Española